Blauwkeeljuweelkolibrie
 Goulds juweelkolibrie
 Grijsstaartjuweelkolibrie
 Groenbuikjuweelkolibrie
 Groene juweelkolibrie
 Groenkeeljuweelkolibrie
 Purperkeeljuweelkolibrie
 Roodbuikjuweelkolibrie
 Witbuikjuweelkolibrie